Салги́рка, топоним:

 Салгирка (парк) — парк в Симферополе.
 Салгирка (село) — село в Красногвардейском районе Крыма.

См. также 
 Салгир
 Салгир-Кият